Nicole Konderla (ur. 8 grudnia 2001 w Bełchatowie) – polska skoczkini narciarska. Reprezentantka klubu sportowego AZS-AWF Katowice, medalistka mistrzostw Polski.

Przebieg kariery 
W zawodach międzynarodowych rangi FIS zadebiutowała podczas konkursu FIS Cup, który odbył się w połowie lipca 2018 roku w Szczyrku, gdzie zajęła 29. pozycję. Na początku sierpnia 2019 roku zadebiutowała w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Szczyrku plasując się na 26. i 28. pozycji. 18 sierpnia 2019 po raz pierwszy wystąpiła w zawodach Letniego Grand Prix; konkurs  we Frenštácie ukończyła na 35. miejscu.

Podczas Letnich Mistrzostw Polski 2019 zdobyła brązowy medal w konkursie indywidualnym.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Konderli na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Konderli na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polskie skoczkinie narciarskie
Polscy skoczkowie narciarscy na igrzyskach olimpijskich
Skoczkowie narciarscy AZS-AWF Katowice
Sportowcy AZS-AWF Katowice
Skoczkowie narciarscy WSS Wisła
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Bełchatowie
Urodzeni w 2001
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2023